Тайшет:

 Тайшет — город (с 1938 года) в России, административный центр Тайшетского района Иркутской области.
 Тайшет — железнодорожная станция Восточно-Сибирской железной дороги.